Lisa Chappell
 Chappell (Nebraska)

Desambiguação